The Masked Dancer – cortometraggio del 1914 diretto da Burton L. King
 The Masked Dancer – film del 1915 diretto da George L. Sargent
 The Masked Dancer – film del 1924 diretto da Burton L. King